Джон Хоукс (), при рождении Джон Марвин Перкинс (, род. 11 сентября 1959, Алегзандрия, Миннесота, США) — американский актёр кино и телевидения, номинант на премии «Оскар» (2011) и «Золотой глобус» (2013).

Биография 
Джон Хоукс родился 11 сентября 1959 года в Алегзандрии, Миннесота, США. Сын Патрисии и Питера Перкинса. Он переехал в Остин, штат Техас, когда был членом группы Meat Joy с Гретхен Филлипс. Он также является членом музыкальной группы King Straggler.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Выпускники Сент-Клаудского государственного университета